Beas de Segura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beas de Segura (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Beas de Segura (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar